Stigmata (glazbeni sastav)

 Stigmata (album), drugi studijski album švedskog melodičnog death metal sastava Arch Enemy

 Stigmata, naslov ili dio naslova nekoliko skladba

 Stigma (rana)

 Stigmata (1999.), film